Johannes Evangelistkerk (Heeze) (sinds 1997 onttrokken aan de eredienst)
 Johannes Evangelistkerk (Hoensbroek) of 'Grote Sint-Jan'
 Sint Johannes Evangelistkerk (Meterik)
 Johannes Evangelistkerk (Valkenswaard) (gesloopt)
 Sint-Jan Evangelistkerk (Beveren) te Beveren
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Blanden)
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Borgerhout)
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Eindhoven)
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Elshout)
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Heverlee)
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Hooge Mierde)
 Sint Johannes Evangelistkerk (Meterik)
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Teralfene)
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Tervuren)
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Nudorp)
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Wilrijk)
 Sint-Jan de Evangelistkerk (Breezand)